Marcelo Demoliner e João Souza derrotaram Frederico Gil e Pedro Sousa por 6–2, 6–4 na final.

Cabeças-de-Chave

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Quartas de final)
  Juan Sebastián Cabal /  Rubén Ramírez Hidalgo (Quartas de final)

<ol start="3">
  John Peers /  John-Patrick Smith ''(Semifinais)
  Marcelo Demoliner /  João Olavo Souza (Campeões)
</ol>

Tabela

Chave
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinais
| RD4=Final

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Monroe  S Stadler
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= G Clezar  A Ghem
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=[8]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= F Gil  P Sousa
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7<sup>7
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= F Škugor  A Veić
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6<sup>2
| RD1-score04-3=[7]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= J Peers  J-P Smith
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6<sup>4
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Alves  Fabiano de Paula
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=7<sup>7
| RD1-score06-3=[8]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Greul  A Motti
| RD1-score07-1=6<sup>4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= G Pella  A Satschko
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= M Djokovic 
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= T Schoorel  A Ungur
| RD1-score10-1=6<sup>4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Červenák  W Odesnik
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=[8]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= M Demoliner  J Souza
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Elias  J Sousa
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= R Mello  J Silva
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[7]

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Augusto Laranja  C Lindell
| RD1-score15-1=6<sup>4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= JS Cabal  R Ramírez Hidalgo
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Monroe  S Stadler
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[5]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= F Gil  P Sousa
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= J Peers  J-P Smith
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= G Pella  A Satschko
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= M Djokovic 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= M Demoliner  J Souza
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= G Elias  J Sousa
| RD2-score07-1=6<sup>8
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[16]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= JS Cabal 
| RD2-score08-1=7<sup>10
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=[14]

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= F Gil  P Sousa
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Peers  J-P Smith
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=

Referências
 Main Draw

Duplas
Tênis de 2012 no Brasil